Вышиньский () — фамилия; имеет женскую форму Вышиньска ().
 Вышиньский, Станислав (1932—2012) — польский актёр кино, театра и телевидения.
 Вышиньский, Стефан (1901—1981) — польский кардинал.
 Вышиньская, Алисия (1936—2016) — польская актриса театра, кино и телевидения.
 См. также 
 Вышинский (значения)